Артеев — фамилия; имеет женскую форму .
 Артеев, Алексей Владимирович
 Артеев, Григорий Митрофанович (1907—1972) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Артеев, Иван Николаевич (род. 1977) — российский спортсмен, член сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине 2006 года.
 Артеев, Михаил Ефимович (1905—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

